Arcane est un nom commun masculin ou plus rarement un nom propre.

Littérature 
 Arcanes (au pluriel), est une série de bande dessinée française ; deux autres séries en sont dérivées : 
 Arcane majeur 
 L'Histoire secrète.
 Arcane 17 est un texte poétique d'André Breton (1896-1966).
 Les Arcanes est un poème d'Oscar Milosz, écrit en 1927.
 L'Arcane des épées () est le nom donné à une série de romans de fantasy de l'écrivain américain Tad Williams.
 Les Arcanes du chaos est un  thriller géopolitique de Maxime Chattam publi" en 2006.

Jeu vidéo 
Arcanes, un jeu vidéo sorti en 1998.

Musique 
  est le deuxième album studio du groupe de metal gothique/doom metal suédois Draconian.
  est le neuvième album studio du groupe de metal gothique symphonique norvégiens Sirenia.

Télévision 
 Arcane, série d'animation produite par Riot Games et basée sur le l'univers du jeu vidéo League of Legends.

Spiritualité 
 École Arcane, est une des premières sociétés de spiritualité, fondée par Alice Bailey en 1923, relevant du mouvement du Nouvel Age.

Occultisme 
 Les arcanes sont les cartes (ou lames) du tarot divinatoire, en particulier du Tarot de Marseille.
 L'« arcane sans nom », ou « La Mort », est la treizième carte de la série des atouts du Tarot de Marseille.

Illusionisme 
 Une arcane, dans l'art magique et la prestidigitation, est l'explication gardée secrète du fonctionnement ou de la série de passes grâce auxquelles est réalisé un tour de magie.

Alcool 
 Arcane est un rhum mauricien.